Иоанн Павлинович Знаменский (?—?) — протоиерей Русской православной церкви, духовный писатель. Магистр богословия (1880).

Биография 
Окончил Тульскую духовную семинарию и Московскую духовную академию магистром богословия за сочинение «Положение духовенства в царствование Екатерины II и Павла I» (, 1880). 

Был определён преподавателем Таврической духовной семинарии, а через год назначен инспектором. В 1884 году принял сан священника, возведён в протоиереи, и назначен ректором Таврической духовной семинарии. В 1894 году был переведён на должность ректора Харьковской духовной семинарии (до 1905). 

Ему принадлежит авторство сочинения: «Описание бывшего 15 июля 1888 г. в Херсонисе Таврическом празднования 900-летнего юбилея со времени Крещения св. кн. Владимира и русского народа» Симферополь, 1888.

Редактор «Таврических епархиальных ведомостей» до 1894 года, впоследствии, журнала "Вера и разум".

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Тульской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Магистры богословия
Ректоры Таврической духовной семинарии
Ректоры Харьковской духовной семинарии
Члены Таврической учёной архивной комиссии